Die Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 1978/79 war die erste Saison der Oberliga.

Die Oberliga Baden-Württemberg wurde 1978 als dritthöchste deutsche Fußballklasse unter der 2. Bundesliga eingeführt. Sie ersetzte damit die vier Amateurligen Nordwürttemberg, Schwarzwald-Bodensee, Südbaden und Nordbaden, aus deren sich die jeweils fünf besten Mannschaften der Vorsaison für die neue Liga qualifizierten.

Der SSV Ulm 1846 gewann die erste Oberligameisterschaft mit vier Punkten Vorsprung vor dem SV Göppingen und stieg damit direkt in die 2. Bundesliga Süd auf. Zudem qualifizierten sich die Ulmer für die Deutsche Amateurmeisterschaft, schieden dort allerdings bereits in der 1. Runde gegen Rot-Weiß Oberhausen aus. Um die in der ersten Saison mit 20 Mannschaften spielende Liga auf die vorgesehene Zahl von 18 zu reduzieren, mussten nach dem ersten Jahr mit dem SV Neckargerach, dem 1. FC Pforzheim, dem Heidenheimer SB, dem VfB Friedrichshafen und dem SSV Reutlingen 05 gleich fünf Vereine absteigen.

Erster Torschützenkönig wurde der nach der Saison zum VfR OLI Bürstadt in die 2. Bundesliga wechselnde Karl-Heinz Walter vom FV 09 Weinheim mit 26 Treffern.

Der Zuschauerzuspruch in der Premierensaison lag über den Erwartungen. Mehr als 1.500 Besucher kamen durchschnittlich zu jedem Oberligaspiel in die Stadien, eine Zahl die bis heute nicht wieder erreicht wurde.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Aufsteiger aus der Verbandsliga 
Aus den Verbandsligen stiegen die Meister VfR Heilbronn (Württemberg), VfB Eppingen (Baden) und VFB Gaggenau (Südbaden) in die Oberliga auf. Zudem qualifizierten sich die Amateure des VfB Stuttgart als Vizemeister der Verbandsliga Württemberg in der Aufstiegsrunde gegen den SV Kirchzarten, den Zweitplatzierten der Verbandsliga Südbaden, der sich zuvor gegen den nordbadischen Zweiten, die SpVgg Neckarelz durchgesetzt hatte:

Das Hinspiel fand am 20. Mai 1979, das Rückspiel am 27. Mai 1979 statt.

|}

Das Hinspiel fand am 2. Juni 1979, das Rückspiel am 10. Juni 1979 statt.

|}

Baden-Württemberg-Meister

Literatur

Weblinks 
 Oberliga Baden-Württemberg 1978/79

1978
Fußballsaison 1978/79